Rainha da Inglaterra pode se referir à:

 Lista de consortes reais ingleses - Desde o ano 939 até o ano 1702
 Lista de monarcas da Inglaterra - Monarcas da Inglaterra desde o ano 927 até o ano 1702 (Tratado de União)